Bűnügyi regény, irodalmi műfaj
 Bűnügyi regény 2005-ben bemutatott olasz-francia-angol film, rendezte: Michele Placido